Walking on Sunshine (pjesma Eddyja Granta), naslovna stvar albuma koja je bila hit Rockers Revengea 1982. godine
Walking on Sunshine (album Eddyja Granta), album iz 1979.
Walking on Sunshine (pjesma sastava Katrina and the Waves)
Walking on Sunshine (album sastava Katrina and the Waves), album iz 1983.
Walking on Sunshine (pjesma Jennifer Lopez), iz 2001., s albuma Let's Get Loud, J to tha L-O!: The Remixes, J.Lo i s europskog dvostrukog singla I'm Gonna Be Alright
Walking on Sunshine (film iz 2014.)